Страна́ снов, а также Мир грёз, Ца́рство снов () — вымышленные миры в произведениях американского писателя Говарда Филлипса Лавкрафта, описываемые в «Цикле снов». Это огромная мультивселенная, которую посещают во сне сновидцы. В этом мире перемежаются пространство, время, мифы и мечты воплощенные в жизнь. «Бодрствующий мир» — это наша повседневная или «Настоящая» Вселенная — так её называют мудрецы, рожденные в Стране снов. По большей части, Страна снов является зеркальным отображением нашего «настоящего» мира, где всё по-другому. Насколько это можно определить, Страна снов имеет те же планеты и созвездия, что и реальный мир. Основным произведением «Цикла снов» считается повесть «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата», где впервые применяется название «Страна снов».

Страну снов населяют вымышленные существа, которых нет в «Бодрствующем мире», такие как: зуги, гули, собакоподобные существа, Ночные призраки, Лунные жабы и многие другие. В Стране снов характерна свобода перемещения, которой отличаются скорее сновидения, чем реальный мир. Здесь море смыкается с небом, а корабли могут плавать по подземным рекам или летать на Луну. Страна снов красива и опасна одновременно, на её территории существует множество сказочных городов и экзотических мест. Земли Мнара безопасны для большинства путников, а угрозы же исходят от могущественных сил, которыми наделены магические места. Разного рода опасности таят места, хранящие следы Древних богов. Общая картина мира представляет обширные земли, где люди живут за стенами античных городов, они сражаются в битвах используя холодное оружие, плавают на галерах, посещают храмы и амфитеатры, занимаются торговлей, ремеслом, искусством. В окружении встречаются мифические места, пустыни, моря, океаны, священные горы, волшебные долины, бездна и другие чудеса.

Лавкрафт описывает огромные фэнтезийные миры в Стране снов, в основном, придерживаясь концепции параллельных миров. Страна снов столь же реальна, как и наш настоящий мир. По структуре Страна снов похожа на модель мира из мифологии. В частности, древнеегипетская Концепция души описывает то, как человек во сне путешествует в Мир сновидений и встречает там умерших, демонов, духов, богов и другие сущности. Египтяне верили, что в священных местах находятся проходы в Иные миры: В «Загробный мир» (Дуат) и «Подземный мир» (Аменти). Загробный мир в древнегреческой мифологии имеет похожее описание, которое использует Лавкрафт.

Лавкрафт не приводит точных разъяснений о природе Страны снов и не строит строгую систему, наоборот — его миры полны хаоса. Страна снов гораздо шире рамок цикла или географии страны. Именно в «Цикле снов» появились такие элементы «Мифов Ктулху», как реликвии далёкого прошлого, запретные рукописи, циклопические руины, инопланетные тяжело произносимые названия, «вещи без имени», и другие детали. Сам Лавкрафт не делил свои произведения на циклы, поэтому локации из «Цикла Снов» и «Мифов Ктулху» существуют в рамках единого вымышленного мира. Эти категории носят лишь условный характер и появились после смерти Лавкрафта, так что нельзя отделить «Мифы Страны снов» от «Мифов Ктулху».

Основные сведения 
Страна снов появляется в рассказе «Полярная звезда» как Иной мир или призрачный мир, который имеет собственный ход истории, географию, народы и устанавливается его связь с реальным миром; вначале сновидец парит как бестелесный наблюдатель над городом, а после обретает физическую форму и способность говорить на всеобщем языке. Иногда сновидцы сразу имеют форму. Коты, гули, зуги говорят на других языках, а также известен язык инопланетян. В рассказе «Карающий Рок над Сарнатом» описаны общие сведения, история, народы, мифы и Древние боги. В рассказе «Иные Боги» появляются внеземные божества. Жители страны снов вооружены кольями, пиками, луками, топорами, посохами, ятаганами и другим холодным оружием. Страна снов не является чьим-то субъективным миром или фантазией одного человека: она одинаково существует для всех людей из Мира яви, попадающих в неё. Вероятно, некоторые сновидцы видят во снах некоторые её места немного по-своему. В повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» жрец Атал говорит, что у каждого человека есть свой Мир снов. В этом же предложении он уточняет, что Страна снов, которую все знают, — это «Земля общих видений» (англ. General land of vision), природа которой остается неизменной для всех её жителей. В рассказе «Серебряный ключ» упоминается понятие «Внутренних снов», — что подразумевает существование «Внешних снов».

В ранних произведениях Лавкрафт размыто описывает Страну снов. В рассказе «За стеной сна» студент изобрел космическое радо, чтобы увидеть во сне миры в эфире космоса. Сновидцы попадают в Страну снов, когда находятся в особых местах или испытывают видения. В рассказе «Белый корабль» смотритель маяка Безил Элтон говорил с океаном, как с божеством и уплыл на призрачном корабле в южные земли Страны снов, что похожи на острова блаженных. В рассказе «Селефаис» сновидец Куранес упал в бездну сна и попал в сказочный Восточный город. В повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» Рэндольф Картер прошел через «Врата глубокого сна». Сновидцы сталкиваются с проблемами жизни в двух мирах сразу. В «Полярная звезда» герой перепутал сны и реальность, посчитав, что его жизнь реальна лишь в Стране снов, но так и не смог туда вернуться. Неизвестно, как соотносится время реального мира и Страны снов. Картер жил много лет в Стране снов, а проснулся дома в тот же день, когда заснул. В рассказе «Белый корабль» Элтон прожил тысячи лет в Стране снов, а проснулся дома в тот же день, когда уплыл туда на корабле. Куранес стал правителем в городе, в то время как его тело в реальном мире умерло, и поэтому он не мог вернуться. Герои не просто видят сны, а самолично попадают из реальности в Мир Грёз.

Лавкрафт также пишет о мифологии и античности в ранних произведениях, которые не относятся напрямую к Стране снов: «Зелёный Луг», «Дерево», «Поэзия и Боги», «Крадущийся Хаос». В них описываются темы Иных миров, античности, космоса, созвездий на небе, что также будут упоминаться в произведениях: «Пёс», «Праздник», «Ужас в Ред Хуке», «Загадочный дом на туманном утёсе», «Очень старый народ», «Ловушка», «Дерево на холме», «Переживший человечество».

В центральных произведениях описаны истории людей, рожденных в Стране снов: «Карающий Рок над Сарнатом», «Кошки Ултара», «Забвение», «Поиск Иранона», «Иные Боги». В рассказе «Забвение» Лавкрафт связывает все локации Страны снов воедино и использует название «Страна-мечта», и «Бодрствующий мир», — что формирует общую картину мира. В рассказе «Безымянный город» приводится концепция Страны снов, которую связывают с Миром яви «Потусторонние тоннели». Понятие «Страна снов» включается в себя: Иные миры, Загробный мир, Подземный мир, Древние миры, мифические места из легенд, что известны в нашем мире, но так и не были найдены. Известны и другие пространственные соприкосновения миров. Мудрецы видели Плато Ленг и гору Кадат в разных уголках планеты (в «Стране Лавкрафта»). В рассказе «Загадочный дом на туманном утёсе» жители Кингспорта говорят о Древних богах, как о части истории их города. Лавкрафт описывает места, где люди буквально выпадают из реальности. В рассказах «Что вызывает Луна» и «Нечто в лунном свете» существа и образы из Страны снов проникают в реальный мир.

В поздних произведениях Страна снов приобретает абсолютно хаотичный характер. Повесть «Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата» является самым большим произведением «Цикла снов», где детально описаны локации, существа, народы из предыдущих произведений, а также Луна и Подземный мир. В повести Лавкрафт упоминает Шесть Королевств () и пишет, что две опушки Зачарованного леса прилегают к городам Новой Англии. В повести «Шепчущий во тьме» инопланетяне Ми-Го служат Древним богам, а их родная планета Юггот связана со Страной снов. В повести «Хребты Безумия» ученые видят миражи стен замков, сказочные города и бесконечные горы Страны грез, а затем находят древний город и инопланетных Старцев. Эти сведения совпадают с рассказом «Полярная звезда», где описано королевство Ломар, существовавшее 25-50 тысяч лет назад. Вероятно, Страна снов (как минимум — Ломар) имеет связь с материальной действительностью. В повести «За гранью времён» инопланетяне Йит вмешиваются в сны землян. В повести «Курган» жители Подземного мира К'нан служат Древним богам и посещают Страну снов.

Запретные книги 
Некоторые Запретные книги появляются именно в Стране снов: 
 В рассказе «Полярная звезда» — «Пнакотические манускрипты»; 
 В рассказе «Забвение» — «Папирусы Закариона»; 
 В рассказе «Иные Боги» — «Семь тайных книг Хсана». 
 В рассказе «Карающий Рок над Сарнатом» — появляются надписи в храме Кадатерона о Древних богах; 
 а в повести «Сомнамбулический поиск Неведомого Кадата» и «Курган» — барельефы на стенах храмов Старцев.

Вдохновение  
Лавкрафт пишет в своем эссе «Сверхъестественный ужас в литературе», что при создании Страны снов вдохновлялся такими работами, как «Боги Пеганы» и «Рассказы сновидца» лорда Дансени, «Марсианский цикл» Эдгара Райса Берроуза, цикл «Сверхъестественный юго-запад» Роберта Говарда, «Гиперборейский цикл» Кларка Эштона Смита, «Ватек» Уильяма Бекфорда и другими. Сновидения в литературе — популярный прием, встречающийся в мифах, эпосе, исторических хрониках. Лавкрафт является последователем Эдгара По, который часто описывал Иные миры и написал стихотворение Страна Снов (). В рассказе «Память» описана Долина Нис, которая была вдохновлена стихотворением Эдгара По «Долина Ниса». В рассказе «Карающий Рок над Сарнатом» Лавкрафт использует тяжёлый литературный стиль, в котором заметно влияние лорда Дансени. В рассказе «Полярная звезда» Лавкрафт прием псевдоисторической хроники. Некоторые места появились в стихах Лавкрафта. Например, Долина Пнат, Пики Трока, Подземелья Зин упоминаются в «Сновидцу» () 1920 года.

В английской литературе часто описываются Иные миры, такие как «Царство фей» или «Страна богов», куда могут войти смертные имея при себе магические предметы, такие как Серебряная ветвь. В Ином мире обитают мифические существа и обыгрывается «вневременной» аспект мира. Феи живут вне времени и потому бессмертны. Как область Иного мира рассматривается «Остров яблонь» и Авалон из мифологии Короля Артура. Лавкрафт часто описывает в окружении циклопические руины, круги камней, друидические храмы, колдовские холмы, пещеры, Черный лес (вероятно, образ Шварцвальда или Арденского леса).

Лавкрафт в основывается прежде всего на мифологии Европы: английской, кельтской, германской, скандинавской. Лавкрафт внедряет в свои произведения мифы Древнего Египта, Древней Греции, а также Древнего Рима, легенды индейцев, народов Африки, Полинезии и другие. В произведениях «Цикла снов» выражены черты жанра эпос и таких поэм, как «Одиссея», «Песнь о Нибелунгах», «Беовульф», «Энеида», «Младшая Эдда», «Старшая Эдда».

Мифология Древнего Египта часто служит фоном для «Лавкрафтовских ужасов», а также её использовал Эдгар По. В рассказе «Забвение» описано, что корабли плывут по небу в «Царстве снов» — так же в мифологии Древнего Египта солнечные ладьи плывут по небу в Ином мире. Египтяне верили, что после смерти душа попадает в Иной мир, проход в который находиться на небе, возле Полярной звезды, или на вершинах гор.

Древнегреческая мифология появляется в рассказах «Полярная звезда», «Белый корабль», «Храм», «Лунная топь». Лавкрафт упоминает мифические локации: Пандемониум, Катакомбы Птолимея, Офир, Ирем, Атлантида, катакомбы Нефен-Ка, Флегетон, Тартар, Чертоги Эбиса, Ахерон, Аркадия, пропасть Никты, Стигия, Тартарские лиги, Эреб и другие.

Восточный фольклор вдохновлен «Тысяча и одна ночь» — это любимая сказка Лавкрафта в детстве. Окружение иногда имеет черты Восточной культуры, но сказочные страны полностью самобытные, независимо от фольклора, потому что находятся в Стране снов. Античные города и священные места похожи на названия из Ветхого Завета. Другие же названия приснились Лавкрафту. «Девятое издание Британской энциклопедии» приводит описание «Ирема, город столпов», которое Лавкрафт оттуда скопировал: «Город после нашествия захватчиков остаётся целым, но его боятся арабы, потому что он невидим для обычного человека, однако время от времени и он является некоторым небесным путешественникам».

Лавкрафт планировал в 1922 году роман «Азатот» как «странную восточную сказку на манер 18-го века» и как «странный Ватековский роман», ссылаясь на повесть «Аравия», написанной Уильямом Томасом Бекфордом в 1786 году. Но был написан лишь короткий фрагмент. Лавкрафт предполагал, что роман должен включать в себя материалы из сказки «Тысяча и одна ночь», написав об этом следующее: 
Я не буду придерживаться современного критического канона, и должен откровенно проскользнуть через столетия, и стать создателем мифа, с той детской искренностью, которую никто не пытался достичь, кроме лорда Дансени, который ранее уже пытался достичь нашего времени. Я выйду за границы того мира, когда сосредоточу мысли не на применение литературных примеров, а на снах, о которых я мечтал, когда мне было 6 лет — снах, которые следовали моему первому знанию Синдбада, Агиба, Баба-Абдаллах и Сиди-Нонмана.
С.Т. Джоши предполагает, что эти идеи в существенно переработанном виде стали основой для повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».

В письме к Рейнхарду Кляйнеру от 7 марта 1920 года Лавкрафт писал о ранних идея: «Сейчас у меня в голове полно идей, в том числе для жуткого романа под названием "Клуб семи сновидцев"». Доподлинно неизвестно, что это могло быть за произведение. С.Т. Джоши предполагает, что это мог быть не роман, а сборник из 7 рассказов от лица разных сновидцев,

Античные карты и реальный мир 
Страна снов похожа на античные карты Древней Греции, Древнего Египта и Древнего Ближнего Востока. Названия похожи на города древнего Ближнего Востока или города Древнего Египта. Карта морей похожа на Средиземное море, Красное море и Аравийское море. Лавкрафт отразил в общих чертах древние карты мира и мифические страны. Их разделяют века, но соединяют проходы, океаны, космос и бездна. Герои совершают путешествие не только в пространстве какой либо античной карты, но и во времени, когда за основу взяты иные древние континенты. В Древнем Египте считали, что вход в Иной мир находится в небе, возле Полярной звезды (в ущелье Пега в Абидосе; на горе Дехенет в Фивах; и в святилищах у реки Нил).

На Западе находятся самые многочисленные земли Мнара, — что похоже на название Древнего Египта: Мсар или Кемет. Город Иб похож на Ибб, Ипу, Ур. Река Ай похожа на город Ай. Река Скай похожа на Нил. В рассказе «Кошки Ултара» почитают кошек как священных. Ултар похоже на Каир или Уттар в Индии. Большое тихое озеро похоже на Большое горькое озеро. Сарнатх — город в Индии и место, где появились учения Будды, но Лавкрафт говорил, что придумал это название самостоятельно. Подземелья Зин похоже на пустыню Син. В рассказе «Поиск Иранона» город Уэнья похож на Конья в Турции, а город Телос похож на Талос в Греции.

На Севере находится королевство Ломар, — что похоже на Балканский полуостров или Великобританию. Плато Саркис похоже на Саронические острова. Название города Олатое имеет греческую форму. Коммориом похож на Камулодун, где хранятся древние таблички — что напоминает таблички из Виндоланды. Дайкос похож на древнеримское название Дитикос Океанос. Жители Ломара сражаются против дикарей — это похоже на первых переселенцев колонизации Америки или бриттов в битве с кельтами. Ломарцы обсуждают мнения на площади — что напоминает древнегреческое право. Кадат в сердце каменистой пустыни на Плато Ленг — похожа на Олимп, Каф, Садад, Эль-Курн и другие мифические горы.

На Востоке находится континент с землями Оот-Наргай, — что похожи на Ближний Восток. Здесь можно отметить блистающий Селефаис, что похож на Сепфорис. Название Серанниан похоже на Самарию или Ханаан. Границы этих землей окружает огромная стена, а берег омывает Серенарианское море. За Таранианскими горами находится перевал, что ведет в запретные земли — Гиндукуш на пути в Индию. На северо-востоке находится город Илек-Вад, что похож на Ангкор-Ват.

На Юге находятся самые малочисленные земли. Реже всего корабли плавают в опасные воды Южного моря (англ. Southern Sea). В рассказе «Белый корабль» описаны Земли Зар, что похожи на Дор в Финикии или Дер в Ассирии. Таларион, город Тысячи Чудес, похож на Ираклион, Триполи, Вавилон или Талант. Ксур похож на финикийский город Сур. Сона-Нил похож на Сана или Абу-Кир (залив Нила). Далеко в море находятся базальтовые столпы Запада, что похоже на Геркулесовы столбы или Мессинский пролив. В Картурии живут лишь боги, там течет река Нарг — она похожа на Вавилонию, Кесарию, Каледонию, Катанию. Ориаб похож на Аравийский полуостров. Бхарна похоже на Янбу-эль-Бахр или Бахрейн.

География Страны снов
Лавкрафт разграничивает миры на четыре стороны света по различным признакам: Запад, Север, Восток и Юг. Ни разу он не уточняет контуры или границы континентов, но описывает горы, различия в природе, ландшафте, товарах и морских путях.

Запад 
Локации в рассказе «Карающий Рок над Сарнатом»:

 Земля Мнар (англ. Land of Mnar) — огромные равнины, где выделяется большое озеро и река Ай (англ. Ai), они граничат с многими другими землями.
 Большое тихое озеро (англ. Vast still lake) — озеро в земле Мнара, в которое не впадает и из которого не вытекает ни рек, ни ручьёв, но виден мыс Акурион (англ. Akurion).
 Сарнат (англ. Sarnath) — разрушенный могучий город в земле Мнара, который стоял на берегу большого тихого озера, где обитало некогда 50 миллионов жителей до ужасной катастрофы.
 Кадатерон (англ. Kadatheron) — древний город в земле Мнара, который кочевники построили на берегу реки Ай. На колоннах Кадатерона сохранились надписи про древний город Иб.
 Иларнек (англ. Ilarnek) — древний город в земле Мнара, который кочевники построили на берегу реки Ай. В его библиотеке хранились папирусы с древними легендами.
 Траа (англ. Thraa) — древний город в земле Мнара, который кочевники построили на берегу реки Ай.
 Пнат (англ. Pnath) — город в земле Мнара, который завоевал царь Нагрис-Хей. Долина Пнат упоминается в поветси «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
 Острова Нариель (англ. Isles of Nariel) — острова в Среднем океане (англ. The Middle Ocean), где обитали павлины.
 Средний океан (англ. The Middle Ocean) — океан, окружающий материк, где находятся земли Мнара и многие соседние с ним.
 Имплан (англ. Implan) — далёкие земли, где на холмах обитают молодые козлы.
 Пустыня Бназик (англ. Bnazic desert) — пустыня, где обитают лишь верблюды.
 Сидатриановые рощи (англ. Cydathrian groves) — рощи, где растут орехи и специи.
 Мталь (англ. Mtal) — земли, омываемые волнами, где добывают жемчуг.
 Рокол (англ. Rokol) — город, расположенный далеко от земли Мнар.

Локации в рассказах «Кошки Ултара»:

 Река Скай (англ. Skai) — река, которая извилисто течёт по всей земле Мнар.
 Ултар (англ. Ulthar) — город за рекой Скай, где жили Барзаи Мудрый и Атал, его окружают многие окрестные деревни, в которых мудрецы рассказывают легенды о Кадате.
 Нир (англ. Nir) — город по соседству с Ултаром, откуда иногда приходили путешественники.
 Юга (англ. South) — земли, из которых пришли смуглолицые странники. Описаны в рассказе «Белый корабль».

Локации в рассказе «Иные боги»:

 Гора Хатег-Кла (англ. Hatheg-Kla) — гора в сердце каменистой пустыни, что начинается за городом Хатег. Боги земли прилетают туда на облачных кораблях и исполняют танец памяти.
 Хатег (англ. Hateg) — город в сердце каменистой пустыни, что находится по соседству с Ултаром, где торговцы обсуждают законы Ултара.
 Гора Лерион (англ. Lerion) — горы недалеко от Ултара, где люди слышали вздохи богов в заунывном вое ветра, что гулял в предрассветных сумерках.
 Гора Тураи (англ. Thurai) — горы недалеко от Ултара, где плачут Иные боги, а люди принимают их слёзы за дождь.
 Нир (англ. Nir) — город по соседству с Ултаром и Хатегом.
 Ломар (англ. Lomar) — далёкий город в холодной пустыне, скованный морозами, о котором написано в «Пнакотических рукописях» и «Семи тайных книгах земли».
 Гора Кадат в холодной пустыне (англ. Kadath in the cold waste) — самая высокая, скалистая, заснеженная гора на севере Страны снов, куда не ступала нога человека.

Локации в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата»:

 Предзакатный город (англ. Sunset city) — город, созданный фантазией Рэндольфа Картера, где дома из золота, стены из мрамора, а старинные улицы объяты ведьмовскими тайнами.
 Врата в реальный мир (англ. Gates of the waking world) — врата в реальный мир, возле которых стоит пещерный храм с огненными колоннами жрецов Нашт и Каман-Та.
 Пещера пламени (англ. Cavern of Flame) — пещера возле врат в реальный мир, к которой ведут 70 ступенек.
 Врата глубокого сна (англ. Steps of Deeper Slumber) — из Пещеры пламени к ним ведёт лестница из 700 ступеней.
 Зачарованный лес (англ. Enchanted Woods) — обширные леса, покрывают территорию между Вратами глубокого сна и Ултаром, где растут мощные дубы и древесные грибы. В центре леса стоит кольцо монолитов. Упоминается в «Забвение».
 Ултар (англ. Ulthar) — город за рекой Скай, где жили Барзаи Мудрый и Атал, его окружают многие окрестные деревни, в которых мудрецы рассказывают легенды о Кадате.
 Нир (англ. Nir) — город по соседству с Ултаром, откуда иногда приходили путешественники.
 Парг (англ. Parg) — город на реке Скай, где купцы продают упитанных темнокожих рабов, а ремесленники делают поделки из слоновой кости.
 Укранос (англ. Oukranos) — река, что тянется от Нира до Трана. На ее берегах растут рощи дубов и ивовые поля.
 Тран (англ. Thran) — город с тысячей позолоченных шпилей, окружённый алебастровыми стенами, откуда галеоны направляются на восток к Серенарианскому морю.
 Киран (англ. Kiran) — дворец, террасы которого сбегают к реке Укранос (англ. Oukranos), возле Чёрного леса (англ. Dark wood), где обитают топочущие Буйпоты.
 Дайлат-Лин (англ. Dylath-Leen) — город на реке Скай, в семи днях пути на юг от Ултар. Похож на мост гигантов, у него высокие чёрные башни из базальтовых глыб и крупный морской порт.

Северо-запад 
Локации в рассказе «Поиск Иранона»:

 Эйра (англ. Aira) — музыкант Иранон выдумал этот город из мрамора и изумрудов, где растут рощи и текут кристально-чистые реки Нитра (англ. Nithra) и Крэй (англ. Kra).
 Унэя (англ. Oonai) — город лютни и танца, где серые и мрачные купола, а горожане устраивают шумные пирушки, упиваясь вином.
 Телос (англ. Teloth) — серый гранитный город на реке Зуро (англ. Zuro) с квадратными домами, где угрюмые люди трудятся всю жизнь и отродясь не слыхали ни смеха, ни песен.
 Карфианские холмы (англ. Karthian hills) — холмы вдали от Телоса, через которые путь лежит в Унэя.
 Гора Сидрак (англ. Sidrak) — гора вблизи Телоса, что высится напротив древнего каменного моста.
 Натрос (англ. Narthos) — долина, где течёт река Хари (англ. Xari), в которой поселился Иранон в детстве.
 Синара (англ. Sinara) — город на южном склоне гор.
 Джарена (англ. Jaren) — город, чьи стены украшены плитками разноцветного оникса.
 Стетелос или Стефелос (англ. Stethelos) — город, что лежит ниже великого водопада. Также упоминается в рассказе «Зелёный Луг».
 Лиранийская пустыня (англ. Liranian desert) — земли в пустыне, известные танцорами, которые неистово кружатся, как волчки.
 Драйнена (англ. Drinen) — город на востоке, известный своими флейтистами.
 Сидафрии (англ. Cydathria) — городах в землях, что лежат за пустыней Бназик (англ. Bnazic desert), где дети смеялись над песнями Иранона. Путь от него ведет в Сарнат.
 Смертоносные зыби (англ. Lethal quicksands) — опасные земли, где ночью луна проливала на болото сияние.
 Траа (англ. Thraa) — город на реке Ай, что в земле Мнар.
 Илларнек (англ. Ilarnek) — город на реке Ай, что в земле Мнар.
 Кадатерон (англ. Kadatheron) — город на реке Ай, что в земле Мнар.
 Сарнат (англ. Sarnath) — топи, на месте которых некогда стоял огромный город.
 Олатое (англ. Olathoë) — далёкий город, что в земле Ломар.

Локации в рассказе «Серебряный ключ»:

 Ворота сна (англ. Gate of dreams) — ворота, которые образуют деревья и холмы на сумеречном лугу (англ. Twilight meadow), что находятся на север от Аркхема и вблизи Кингспорта.
 Сумеречные царства (англ. Twilight realms) — исчезнувшие страны (англ. Ethereal lands), которые посещал Рэндольф Картер.
 Призрачные моря (англ. Ethereal seas) — моря в Стране снов, омывающие земли Сумеречного царства.
 Укранос (англ. Oukranos) — река в Стране снов.
 Тран (англ. Thran) — город с золотыми шпилями на реке Укранос.
 Клед (англ. Kled) — джунгли в сумеречных землях, где стоят белёсые забытые дворцы (англ. Forgotten palaces).
 Нарат (англ. Narath) — город с сотнями резных ворот и куполов из халцедона.
 Ултар (англ. Ulthar) — город за рекой Скай.
 Илек-Вад (англ. Ilek-Vad) — сказочный город, где башни стоят на полых стеклянных утесах, что нависают над Сумрачным морем. Под ним бородатые гнорри с плавниками прорыли таинственные ходы.

Восток 
Локации в рассказе «Селефаис»:

 Земля Оот-Наргай (англ. Land of Ooth-Nargai) — прекрасная долина на склоне Танарианских гор, вся поросшая травой. В нескольких днях пути галеоном из Трана.
 Селефаис (англ. Celephaïs) — город в долине Оот-Наргай у горы Аран, что не подвержен течению времени, где стоят сверкающие минареты и голубая гавань.
 Серенарианское море (англ. Cerenerian Sea) — море, по которому плавают галеры из порта Селефаис повсюду в Стране снов.
 Наракса (англ. Naraxa) — река, что впадает в Серанианское море.
 Танарианские горы (англ. Tanarian Hills) — горы в долине Оот-Наргай.
 Серанниан (англ. Serannian) — облачный город из розового мрамора на эфирном берегу, где реки неслыханной красоты нежатся в лучах солнца, которое никогда не заходит.
 Страна причудливых садов (англ. Land of quaint gardens) — страна, сокрытая за серой стеной, где цветут вишневые деревья, ​красивые цветы, белые дорожки, алмазные ручьи.
 Тихий город (англ. Silent city) — руины древнего мёртвого города на равнине, которые освещает из-за горизонта грозное сияние, там течёт река Рид (англ. Reedy) и стоит одинокая башня.
 Запретные земли (англ. Forbidden Lands) — запретные маршруты в явный мир и иные сновидческие пределы, которые лежат за алым хребтом могучих Танарианских гор.

Локации в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата»:

 Илек-Вад (англ. Ilek-Vad) — сказочный город в сумеречном море, что находится на северо-запад от Оот-Наргай.
 Гора Аран (англ. Mount Aran) — гора в центре Оот-Наргай.
 Джунгли Кледа (англ. Jungles of Kled) — джунгли, которые сразу видны при приближении к Оот-Наргай на корабле из города Тран. 
 Хланит (англ. Hlanith) — портовый город возле джунглей на берегу Серенарианского моря, чьи стены выложены из грубого гранита, причалы из бревен, а у домов островерхие фронтоны.
 Ринар (англ. Rinar) — торговый город рядом с Селефаис, богатый каменоломнями.
 Огратан (англ. Ogrothan) — торговый город рядом с Селефаис, богатый каменоломнями.
 Илларнек (англ. Ilarnek) — город на реке Ай, что в земле Мнар.
 Кадатерон (англ. Kadatheron) — город на реке Ай, что в земле Мнар.

Север 
Локации в рассказе «Полярная звезда»:

 Земля Ломар (англ. Land of Lomar) — королевство суровых людей, страна с обширными равнинами, горами и плато.
 Гора Кадат (англ. Kadath) — самая высокая, снежная гора на безымянном острове, куда не ступала нога человека, а на вершине стоит огромный замок Древних богов.
 Плато Ленг (англ. Plateau of Leng) — легендарное, обособленное плато в холодной пустыне на севере, которое существует в ином времени или другой планете.
 Олатое (англ. Olathoë) — город-цитадель из мрамора на плато Саркиа (англ. Plateau of Sarkis) между горами Нотон (англ. Noton) и Кадифонек (англ. Kadiphonek).
 Тапнен (англ. Thapnen) — башня позади пика Нотон (англ. Noton).
 Дайкос (англ. Daikos) — город, что находится в отдалении от Олатое, в прошлом пал под натиском захватчиков инутов, которые появились откуда-то с запада.
 Зобна (англ. Zobna) — город на севере королевства Ломар, в котором раньше жили люди из Олатое, до того как их вытеснили льды.
 Баноф (англ. Banof) — далекая впадина на плато, над которой нависает дымка испарений. Возможно, это Страна кошмаров или чистилище, которое связано с ним.
 Северное море (англ. Northern sea) — море, что омывает Ленг. В самом центре находится скалистый остров.
 Горы в форме собак (англ. Dog-like mountains) — горы в форме двухглавых собакоподобных существ, эти стражи могут ожить и преследовать путешественников.
 Зубчатая скала (англ. Jagged rock) — остров у берегов Ленга.

Локации в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата»:

 Земля Инкуанок (англ. Land of Inganok) — холодный край, между Ленг и Оот-Наргай, куда несколько дней идут корабли. Матросы торговцы ониксом известны во многих портах и они кровные потомки богов.
 Саркоманд (англ. Sarkomand) — заброшенный город в долине под Ленгом, под которым есть проход в Подземные миры.
 Безымянная скала (англ. Nameless rock) — остров у берегов Инкаунок.
 Ург (англ. Urg) — деревня в пустыне на севере за Инкуанок.
 Селарн (англ. Selarn) — деревня в пустыне за Инкуанок.
 Лелаг-Ленг (англ. Lelag-Leng) — деревня камнетесов возле Инкуанок.
 Дом пауков в долине Ленг (англ. Purple spiders of the neighbouring vales) — пещеры в скалах Ленга, населённые фиолетовыми пауками.
 Доисторический монастырь (англ. Prehistoric stone monastery) — храм в Инкаунок, который посещает только Король в маске (англ. Veiled King).
 Недра земли (англ. Earth’s bowels) — вдали от Инкаунок находится пропасть, которая ведёт в Недра земли.
 Сумрачное море (англ. Twilight sea) — моря, между Инкуанок и Оот-Наргай.

Юг 
Локации в рассказе «Белый Корабль»:

 Земля Зар (англ. Land of Zar) — прекрасная зелёная земля, украшенная дивными строениями, где обитают мечты и прекрасные мысли, что были забыты. Отплыв от Зар сазу же виден на горизонте Талларион.
 Таларион (англ. Thalarion) — город тысячи чудес, что люди пытались постичь, но не смогли. Шпили храмов уходят в небо, а улицы белы от костей безумцев. Правит им эйдолон Лати. Порт украшают врата Акариель (англ. Akariel)
 Зур или Ксур (англ. Xura) — страна недостижимого блаженства, играющая сотнями оттенков, где слышен смех, пение райских птиц, а также трупный запах мёртвых городов и кладбищ. Корабли с фиолетовыми парусами везут оттуда лилии.
 Сона-Нил (англ. Sona-Nyl) — земля воображения и фантазий, где нет времени, страданий, смерти, а человеку кажется, что он прожил здесь тысячелетия. В порту два мыса. Далеко на горизонте видны золотые купала соседних городов.
 Базальтовые столпы (англ. Basalt Pillars) — скалы в опасных водах Южного океана. Вершины их не видно, они окутаны мертвенном туманом. Корабль идущий на Запад от Сона-Нил увидит эти столпы на 31 день.
 Катурия (англ. Cathuria) — обитель богов, где не был ни один человек. Находится далеко за базальтовыми столпами Запада и водопадом. В лесах растут орхидеи, алоэ и сандаловые деревья, как в Каморине (англ. Camorin). В городе золотые стены и улицы. Каждый дом выглядит как дворец и стоит у реки Нарг (англ. Narg). В горах стоят замки, украшенные розовым мрамором, рубинами, лазуритом и статуями богов, похожих оживших обитателей Олимпа.
 Чудовищный водопад (англ. Monstrous cataract) — водопад за базальтовыми столпами, где океаны мира низвергаются в бездонное небытие. В туманах вод слышно пение нечеловеческих существ.

Локации в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата»:

 Южное море (англ. Southern Sea) — море в Южных землях, в Земле Мнар граничит с морским портом Дайлат-Лин.
 Ориаб (англ. Oriab) — остров на восток от порта Дайлат-Лина, откуда месяц идет корабль. Купцы везут оттуда длинные караваны мулов, впряжённых в двуколки. Там находится вулканическая гора Нгранек, сосновые леса и древние руины. В глубине острова находится Озеро Ят (англ. Lake of Yath), смолоносный лес, Забытые древние руины (англ. Forbidding ancient ruins), каменоломни, проклятая долина, голая пустыня.
 Гора Нгранек (англ. Ngranek) — вулканическая гора на острове Ориаб, на чьем пике боги высекли лик по своему подобию. На ее склоне находятся пещеры, в которых обитают Ночные призраки.
 Бахарна (англ. Baharna) — самый большой порт и шумный город на острове Ориаб, в двух днях пути (верхом на зебре) от Нгранек, известный керамической посудой гончаров и резьбой по окаменевшей лаве. 
 Затонувший город (англ. Sunken city) — руины в Южном море, где тени витают среди подводных улиц и статуй сфинксов. Находится в трех днях пути от Дайлат-Лина.

Подземный мир 

 Подземный мир (англ. Underworld) — мир под землёй, что населён различными расами и соединён с Страной снов. Описан в «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» и «Курган».
 Внутренний мир (англ. Inner world) — огромный Подземный мир. Описан в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
 Пики Трока (англ. Peaks of Thok) — горы в подземных пещерах, похожие на гоблинов. Описаны в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
 Долина Пнат (англ. Valley of Pnath) — подземная долина, где ползают и роют норы исполинские долы и сбрасывают объедки своих пиршеств упыри. Город Пнат упоминается в «Карающий Рок над Сарнатом».
 Город гугов (англ. City of gugs) — город между рядами монолитов, где теснится неисчислимая толпа циклопических круглых башен.
 Подземелья Зин (англ. Vaults of Zin) — огромная пещера в Подземном мире. Описаны в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
 Черная башня Кот (англ. Tower of Koth) — соединяет подземный мир и поверхность Страны снов. Описана в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
 Бесконечные сумерки () — один из уровней Подземного мира. Описаны в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» и «Изгой»..
 Подпольный мир (англ. Subterraneous world) — мир, где живут мертвецы и обитает Ньярлатхотеп. Описан в рассказе «Крысы в стенах».
 Пещеры в центре земли (англ. Caverns of earth’s centre) — проходы или катакомбы в «Загробный мир». Описан в рассказе «Крысы в стенах» и повести «Случай Чарльза Декстера Варда».
 Нижний мир (англ. Nether world) — мир, откуда появляются мертвецы. Описан в рассказе «Герберт Уэст — реаниматор» и «Модель для Пикмана».
 Недра земли (англ. Inner earth) — миры глубоко под землей. Описаны в рассказе «Заброшенный дом».
 Царства ужаса (англ. Realm of horror) — мир под землей, что ведет в «Загробный мир». Упоминаются в рассказе «Ужас в Ред Хуке».

Иные миры 

 Долина Нис (англ. Nis) — мрачная долина, где течёт красная река Тэн (англ. Than), а среди руин дворцов растут деревья, на которых резвятся обезьяны. Описана в рассказе «Память».
 Закарион (англ. Zakarion Dream-city) — город грёз, где некогда жили мудрецы, рожденные в Стране снов, которые описали ее тайны. Описан в рассказе «Забвение».
 Пнакотус (англ. Pnakotus) — тайная библиотека в забытых бореальных королевствах, где пришельцы составили «Пнакотические манускрипты». Описана в рассказе «За гранью времён».
 Коммориом (англ. Commoriom) — столица Гипербореи. Описан в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» и рассказе «Иные боги».
 Загробные глуби (англ. Sepulchral depths) — миры, куда ведут проходы через могилы. Описаны в «Показания Рэндольфа Картера».
 Призрачный мир (англ. Spectral world) — мир из далекого прошлого. Описан в рассказе «Модель для Пикмана».
 Могучие затонувшие земли (англ. Earth’s sunken Mighty Ones) — подводные миры, в которых живут коньки, тритоны и нереиды. Описаны в рассказе «Загадочный дом на туманном утёсе»
 Замёрзшие миры (англ. Frozen worlds) — северное сияние приносит видение иных миров. Описаны в рассказе «Загадочный дом на туманном утёсе».
 Бесконечный эфир (англ. Limitless aether) — пространства в тумане, которые посещают Древние боги. Описаны в рассказе «Загадочный дом на туманном утёсе».
 Верхний сновидческий мир (англ. Upper dreamland) — так подземные жители называют земли на поверхности. Описан в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
 Мёртвые города (англ. Dead cities) — призрачные города. Описан в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
 Край вечных сумерек (англ. Endless twilight) — фантомный, призрачный мир. Описан в рассказе «Изгой» и повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
 Страна Воображения (англ. Fantastic Realms) — персональный мир каждого человека в Стране снов. Описана в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
 Телоэ (англ. Teloe) — город, что лежит за потоками Аринури (англ. Milky Way of Arinurian streams). Рядом стоят города из янтаря и халцедона. Описан в рассказе «Крадущийся Хаос»:
 Кифарион, город семи звёзд (англ. Cytharion of the Seven Suns) — город, где царствуют вечная юность, услады, смех, песни и звуки лютни. Одни только боги обитают в нём. Описан в рассказе «Крадущийся Хаос»:
 Земли, которые люди не знали (англ. Lands that men never knew) — мрачные и ужасные земли, где башни и монолиты скрыты на морском дне, которые люди никогда не знали. Описан в рассказе «Крадущийся Хаос»:
 Бел-Хаз-эн (англ. Bel-haz-en) — город у реки Олл и горами Азлакка. Описан в рассказе «Волшебство Афлара».

Космос 

 Эфир (англ. Aether) — пространства в космосе.
 Луна (англ. Moon) — сюда плавают черные галеры, её населяют жабоподобные «лунные твари». Описана в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
 Планетарное пространство (англ. Planetary space) — пространства в эфире, где обирают бесформенные чёрные твари, что являются личинками Иных богов.
 Млечный путь (англ. Milky Way) — пространство в космосе. Описан в произведениях «За стеной сна», «Крадущийся Хаос» и «Коллапсирующий космос».
 Дворцы из лучей света (англ. Palaces of light) — «мир в космосе, где океаны пространства, необычная музыка, призрачные гора и долины. Описаны в «За стеной сна».
 Лучезарные долины в космосе (англ. Effulgent valleys) — пространство в космосе. Описано в рассказе «За стеной сна».
 Внешний мир (англ. Outer world) — миры в космосе. Упоминаются в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».
 Вне космоса (англ. Out of space) — пространство вне космоса, где формы не существует, а светящиеся газы изучают секреты бытия. Описано в рассказе «Иные боги».
 Бездна сна (англ. Abyss of dream) — бурлит хаосом розового и голубого цвета, где голоса поют гимны, а по облакам можно ходить, как по песку в пустыне. Описана в рассказе «Селефаис».
 Белая пустота (англ. White void) — пустое безграничное пространство кристального забвения, где обитает Демон Жизни. Описан в рассказе «Забвение».
 Наф (англ. Nath) — планета, где светит три солнца. Там стоит древний храм, в котором обитает ужасная тень. Описан в рассказе «Дерево на холме».

Ссылки 

 James Turner, ed. (1998). Tales of the Cthulhu Mythos (1st ed.). New York, NY: Random House. cover blurb. ISBN 0-345-42204-X.
 ""The Cats of Ulthar" by H. P. Lovecraft". www.hplovecraft.com. Archived from the original on 2021-03-05. Retrieved 2021-06-28.
 ""The Hound" by H. P. Lovecraft". www.hplovecraft.com. Archived from the original on 2021-01-12. Retrieved 2021-06-28.
 ""The Dream-Quest of Unknown Kadath" by H. P. Lovecraft". www.hplovecraft.com. Archived from the original on 2021-01-24. Retrieved 2021-01-22.
 "The Dream Cycle of H.P. Lovecraft". www.goodreads.com. Archived from the original on 2021-06-28. Retrieved 2021-06-28.
 "The H.P. Lovecraft Archive". www.hplovecraft.com. Archived from the original on 2021-01-23. Retrieved 2021-01-22.

Литература 
 S.T. Joshi and David E. Schultz, An H.P. Lovecraft Encyclopedia, Westport CT: Greenwood Press, 2001.
 Carter, Lin. Lovecraft: A Look Behind the Cthulhu Mythos, New York, NY: Ballantine Books, 1972.
 
 

Говард Лавкрафт
Вселенные фэнтези
Места из мифов Ктулху
Мифы Ктулху
Вымышленная реальность
Вымышленные государства
Вымышленная география по вымышленным вселенным
Сон в фольклоре и литературе
Цикл снов